Блидари има више значења:

 Блидари (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Блидари (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Блидари (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Блидари (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Блидари (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Блидари (Карлиђеле), насеље у округу Вранча у Румунији
 Блидари (Думитрешти), насеље у округу Вранча у Румунији